Daemon — divindade ou espírito da mitologia grega
 Demónio — cujo nome em inglês é Demon
 Daemon (computação) — programa de computador executado em segundo plano
 DAEMON Tools — um aplicativo que permite que uma imagem de CD seja acessada como se fosse um CD real
 BSD Daemon — mascote do sistema operativo BSD que aparece no respetivo logotipo